4-й национальный чемпионат Грузии по футболу сезона-1992/93 — турнир среди 20 клубов Высшей лиги.

В чемпионате стартовали 20 команд. Вместо вылетевших «Сулори» (Вани) и «Мерцхали» (Озургети) в Высшую лигу поднялись 2 лучших клуба Первой лиги прошлого сезона — «Иверия» (Хашури) и «Кахети» (Телави).

В августе-сентябре 1992 года из-за начавшейся грузино-абхазской войны и восстания «звиадистов» в Западной Грузии чемпионат покинули 3 команды, представлявшие неподконтрольные правительству регионы.

«Амирани» (Очамчира) снялся после единственного проведённого матча, «Колхети» (Хоби) успел сыграть 4 встречи, «Мзиури» (Гали) провёл 6 игр. Все эти результаты были аннулированы. Ещё 1 клуб из проблемного региона — «Одиши» (Зугдиди) смог продолжить выступление в чемпионате, но многие матчи с его участием были перенесены на ноябрь и декабрь.

Чемпионом в 4-й раз подряд стало тбилисское «Динамо», опередив на 13 очков серебряного призёра — столичный «Шевардени-1906». Третье место занял «Алазани» (Гурджаани).

Лучшим бомбардиром чемпионата стал Мераб Мегреладзе из «Самгурали» (Цхалтубо), забивший 41 мяч.

Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры

Рекорды чемпионата 
Самый результативный матч (16 голов) и самая крупная победа (с разностью +8): 03.06.1993. Динамо — Металлург — 12:4.

Самая крупная победа на выезде: 22.03.1993. Мретеби — Динамо — 0:5 (с разностью +5).

Примечания

Ссылки 
 На RSSSF
 На WildStat

1992/1993
Грузия
Грузия
1992 год в Грузии
1993 год в Грузии
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1992/1993